A történelmi Magyarországon található több település neve:

Doba (Veszprém megye)
Kisdoba (Közép-Szolnok, majd Szilágy vármegye, ma már Nagydoba része, Románia, Szilágy megye)
Nagydoba (Közép-Szolnok, majd Szilágy vármegye, ma Románia, Szilágy megye)

NB. Történelmi szövegekben dobai melléknévi alakban előforduló helynevek nem csak Doba, hanem Dobó településekre is utalhatnak! (A Dobai Székely család például a Sáros vármegyei Tarcadobóról vette előnevét.)